

Agronomia 
 Fluorescent – cultivar di peperoncino della specie Capsicum annuum

Musica 
 Fluorescent – album di Steve Wynn del 1994
 Fluorescent – singolo dei Pet Shop Boys del 2014